Le tournoi de Stalybridge est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1970, classée en catégorie Dewar Cup, se dispute du 20 au .

Virginia Wade remporte le simple dames. En finale, elle bat Ann Haydon-Jones.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ann Haydon-Jones et Virginia Wade.

Faits marquants 
Il s'agit de la deuxième des quatre manches de la Dewar Cup 1970 après Édimbourg. Les manches suivantes se déroulent successivement à Aberavon et Torquay avant la finale à Londres.

Du NyGrass, un tapis synthétique, est utilisé partout sauf à Stalybridge où c'est du Tennis-Quick, surface plus dure, qui est utilisé.

C'est la dernière édition de la Dewar Cup à Stalybridge. La ville de Billingham prend le relais à partir de 1971.

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Stalybridge

Lien externe

Navigation 

dames 1970
Stalybridge
Tennis en Angleterre en 1970
Sport en octobre 1970